Ove har flere betydninger:

 Ove (drengenavn)
 OVE – Organisationen for Vedvarende Energi.